Akrotiri (en grec Το Ακρωτήρι, le cap) est le nom de plusieurs entités géographiques ou administratives en mer Méditerranée, dont notamment :
 Akrotiri, un site archéologique de Santorin, en Grèce ;
 Akrotiri, une base militaire britannique sur l'île de Chypre ;
 Akrotíri, une presqu'île de Crète.